Władysław Leopold Jaworski (1865-1930) – polski prawnik i polityk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Władysław Leopold Jaworski (1929-2017) – polski ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej
 Władysław Jaworski (1900-1948) – polski działacz komunistyczny
 Władysław Jaworski (1908-1974) – polski działacz ruchu narodowego
 Władysław Jaworski (1925 - ?) - funkcjonariusz UB i SB, pułkownik, szef SB w Gdańsku w latach 1973-1981
 Władysław Jaworski (1897-1963) – podoficer Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari 5 kl.
 Władysław Jaworski (aktor) - aktor teatralny, dyrektor teatrów